La Salsepareille de Gargamel est le sixième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs  de Peyo publié par Le Lombard en 1994.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Un lutin chez les Schtroumpfs et Le Bébé Schtroumpf dans le pétrin.

Synopsis

La Salsepareille de Gargamel 
Sachant les Schtroumpfs très friands de salsepareille, Gargamel en fait pousser tout un champ pour les y attirer tout en prenant le soin de l'empoisonner. Les petits lutins bleus ne tardent pas à se montrer malgré les mises en garde du Schtroumpf à lunettes...

Un lutin chez les Schtroumpfs 
Un Schtroumpf rencontre un lutin du nom de Farfédat dans les bois et le ramène au village. Débordant de connaissances mais aussi très vantard, celui-ci impressionne tout le monde et ne tarde pas à s'attirer les faveurs de la Schtroumpfette à la grande jalousie des Schtroumpfs. D'où lui viennent tous ces savoirs ?

Le Bébé Schtroumpf dans le pétrin 
Il a neigé sur le village des Schtroumpfs ! Boules et bonhommes de neige sont de sortie ! Un Schtroumpf, la Schtroumpfette et le Bébé Schtroumpf sautent sur une luge mais la folle descente se termine au beau milieu de la rivière recouverte d'une fine couche de glace...

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1994